Четыре корабля Королевского флота были названы HMS Irresistible (Неотразимый). Еще один был запланирован, но переименован до спуска на воду:

 HMS Irresistible — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1782 году; разобран в 1806 году.
 HMS Irresistible — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду как HMS Swiftsure в 1787 году. Была захвачен французами в 1801 году; отбит в Трафальгарском сражении в 1805 году. Был переименован в HMS Irresistible в 1806; использовался как плавучая тюрьма; разобран в 1816 году.
 HMS Irresistible — 80-пушечный винтовой корабль 2 ранга; спущен на воду в 1859 году; использовался для рейдовой службы с 1869 года; был продан в 1894 году.
 HMS Irresistible — линкор типа Formidable; спущен на воду в 1898 году; подорвался на мине в 1915 году.
 HMS Irresistible — планировался как авианосец типа Audacious; переименован в HMS Ark Royal до спуска на воду в 1950 году; отправлен на слом в 1979 году.